Ла Серка има више значења:

 Ла Серка (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Серка (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Серка, Кан Кан (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику